

Patronymes 
Ibraguimov (masculin ; ) ou Ibraguimova (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine tatar porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alina Ibraguimova (1985-), violoniste russe ;
 Aziz Ibraguimov (1986-), footballeur ouzbek ;
 Ildar Ibraguimov (1967-), joueur d'échecs russe ;
 Kanta Ibraguimov, écrivain russe de langue tchétchène ;
 Rinat Ibraguimov (1986-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Rinat Ibraguimov (1960-2020), contrebassiste russe ;
 Soultan Ibraguimov (1975-), boxeur russe.

Patronyme russe